Байрактар (тур. Bayraktar) — це турецьке прізвище та слово, що походить від перського слова «بیرقدار(/beɪræqdɑːr/)», що буквально означає прапороносець. Слово потрапило у сербську (barjaktar) і азербайджанську (bayraqdar).

Прізвища

Місця 

 Байрактар, Байбурт — село в районі Байбурт, провінція Байбурт, Туреччина

Інше 

 Bayraktar Tactical UAS, система спостереження та розвідки збройних сил Туреччини
 TCG Bayraktar (L-402), десантний корабель ВМС Туреччини
 Безпілотні літальні апарати:
 Bayraktar Akıncı
 Bayraktar Mini
 Bayraktar TB2
 Байрактар (пісня) — пісня присвячена безпілотнику Байрактару.
 Радіо Байрактар — всеукраїнська FM-радіостанція, що розпочала своє мовлення 7 березня 2022 року замість радіостанції «Русское Радио Україна».